Distretto di San Cristóbal – distretto del Perù nella regione di Amazonas
Distretto di San Cristóbal – distretto del Perù nella regione di Ayacucho
Distretto di San Cristóbal – distretto del Perù nella regione di Moquegua
Distretto di San Cristóbal – distretto del Perù nella regione di San Martín